La XVII dinastia egizia, inquadrabile del secondo periodo intermedio, raccoglie i principi di Tebe che governarono sull'Alto Egitto in una prima fase, come tributari dei sovrani della XV dinastia, per giungere con l'ultimo sovrano, Kamose, a ristabilire il potere su tutto l'Egitto.

Secondo Manetone questa dinastia, che avrebbe regnato per 151 anni, sarebbe stata formata da sovrani hyksos e tebani in numero di 43 per ogni etnia.

La sequenza con cui sono presentati i nomi non costituisce un ordine cronologico privo di ombre non essendo supportato da fonti sufficienti se non in alcuni casi in quanto il Canone Reale, unica tra le liste reali a riportare la totalità di questi sovrani (alcuni nomi compaiono, senza alcun ordine, nel fregio della Sala degli antenati di Karnak),  nella colonna 11 è molto frammentario ed i frammenti si prestano a più di una ricostruzione.

Tutte le date sono da considerarsi indicative e soggette ad un errore di ± 30 anni

Lista dei sovrani

La XVII dinastia secondo Jürgen von Beckerath 

La lista redatta da von Beckerath concorda sostanzialmente, pur con alcune varianti, con quella riportata nel testo del Cimmino (op. cit.). Principale differenza è la diversa posizione di Antef V.

La XVII dinastia secondo Kim Ryholt

Ryholt cita anche un Nebmaatre con posizione incerta nella sequenza della dinastia.

La differenza principale tra la ricostruzione di Ryholt e le precedenti consiste nell'introduzione di una "dinastia di Abido" costituita da dinasti locali aventi come centro di potere appunto la città di Abido, secondo Ryolt tale dinastia sarebbe stata citata nelle parti mancanti, in maniera quasi completa, nel Canone Reale.

Dinastia di Abido (secondo Kim Ryholt)

A questi vanno aggiunti tre nomi di incerta collocazione nella dinastia

Albero genealogico
Albero genealogico della XVII e XVIII dinastia

Note

Bibliografia
Cimmino, Franco - Dizionario delle dinastie faraoniche - Bompiani, Milano 2003 - ISBN 88-452-5531-X
Gardiner, Alan - La civiltà egizia - Oxford University Press 1961 (Einaudi, Torino 1997) - ISBN 88-06-13913-4
Hayes, W.C. - L'Egitto dalla morte di Ammenemes III a Seqenenre II - Il Medio Oriente e l'Area Egea 1800 - 1380 a.C. circa II,1  - Cambridge University 1973 (Il Saggiatore, Milano 1975)
Wilson, John A. - Egitto - I Propilei volume I -Monaco di Baviera 1961 (Arnoldo Mondadori, Milano 1967)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html
http://www.ancient-egypt.org/index.html
http://www.eglyphica.de

 17